Крис Пајн (; Лос Анђелес, 26. август 1980) амерички је глумац.

Детињство и младост 
Рођен је 26. августа 1980. године у Лос Анђелесу, у Калифорнији. Син је глумца Роберта Пајна и психотерапеуткиње Гвин Гилфорд. Има старију сестру, Кетрин. Његова баба по мајци Ен Гвин била је холивудска глумица.

Филмографија

Филм 

|-
| rowspan="2" | 2004.
|
| -{Why Germany?}-
| Крис
| кратки филм
|-
| Принцезини дневници 2: Краљевска веридба
| -{The Princess Diaries 2: Royal Engagement}-
| Николас Деверо
|
|-
| rowspan="2" | 2005.
|
| -{Confession}-
| Лутер Скот
|
|-
|
| -{The Bulls}-
| Џејсон
|
|-
| rowspan="3" | 2006.
| Само моја срећа
| -{Just My Luck}-
| Џејк Хардин
|
|-
| Састанак наслепо
| -{Blind Dating}-
| Дени Валдесеки
|
|-
| Кец из рукава
| -{Smokin' Aces}-
| Дарвин Тремор
|
|-
| 2008.
| Вином до победе
| -{Bottle Shock}-
| Бо Барет
|
|-
| rowspan="3" | 2009.
| Звездане стазе
| -{Star Trek}-
| Џејмс Т. Кирк
|
|-
| Епидемија
| -{Carriers}-
| Брајан Грин
|
|-
|
| -{Beyond All Boundaries}-
| Хансон Болдвин / Бил Рид
|
|-
| rowspan="3" | 2010.
|
| -{Small Town Saturday Night}-
| Рет Рајан
|
|-
|
| -{Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey}-
| Дејв (глас)
|
|-
| Незаустављив
| -{Unstoppable}-
| Вил Колсон
|
|-
| rowspan="4" | 2012.
| Селест и Џеси заувек
| -{Celeste and Jesse Forever}-
| Рори Шенондоа
|
|-
| Ово значи рат
| -{This Means War}-
| Френклин Фостер
|
|-
| Људи попут нас
| -{People Like Us}-
| Сем Харпер
|
|-
| Пет легенди
| -{Rise of the Guardians}-
| Џек Фрост (глас)
|
|-
| 2013.
| Звездане стазе: Према тами
| -{Star Trek Into Darkness}-
| Џејмс Т. Кирк
|
|-
| rowspan="4" | 2014.
| Џек Рајан: Регрут из сенке
| -{Jack Ryan: Shadow Recruit}-
| Џек Рајан
|
|-
|
| -{Stretch}-
| Роџер Карос
|
|-
| Како се решити шефа 2
| -{Horrible Bosses 2}-
| Рекс Хансон
|
|-
| Зачарана шума
| -{Into the Woods}-
| принц
|
|-
| rowspan="2" | 2015.
| З као Закари
| -{Z for Zachariah}-
| Кејлеб
|
|-
|
| -{Figures of Speech}-
| себе
|
|-
| rowspan="4" | 2016.
| Најславнији час
| -{The Finest Hours}-
| Берни Вебер
|
|-
| По цену живота
| -{Hell or High Water}-
| Тоби Хауард
|
|-
| Звездане стазе: Изван граница
| -{Star Trek Beyond}-
| Џејмс Т. Кирк
|
|-
| Ради Спока
| -{For the Love of Spock}-
| себе
|
|-
| 2017.
| Чудесна Жена
| -{Wonder Woman}-
| Стив Тревор
|
|-
| rowspan="3" | 2018.
| Капије времена
| -{A Wrinkle in Time}-
| др Александер Мари
|
|-
| Изгубљени краљ
| -{Outlaw King}-
| Роберт Брус
|
|-
| Спајдермен: Нови свет
| -{Spider-Man: Into the Spider-Verse}-
| Питер Паркер / Спајдермен (глас)
|
|-
| 2019.
|
| -{Love, Antosha}-
| себе
|
|-
| 2020.
| Чудесна Жена 1984
| -{Wonder Woman 1984}-
| Стив Тревор
|
|-
| rowspan="4" | 2022.
| Плаћеник
| -{The Contractor}-
| Џејмс Харпер
|
|-
|
| -{All the Old Knives}-
| Хенри Пелхам
|
|-
|
| -{Doula}-
| доктор
|
|-
| Не брини, драга
| -{Don't Worry Darling}-
| Френк
|
|-
| 2023.
| -{Dungeons & Dragons}-: Оданост међу лоповима
| -{Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves}-
| Еџин
|
|}

Телевизија 

|-
| rowspan="3" | 2003.
| Ургентни центар
| -{ER}-
| Левин
| 1 епизода
|-
|
| -{The Guardian}-
| Лони Грејди
| 1 епизода
|-
| Истражитељи из Мајамија
| -{CSI: Miami}-
| Томи Чандлер
| 1 епизода
|-
| 2004.
|
| -{American Dreams}-
| Џои Тремејн
| 1 епизода
|-
| 2005.
| Шест стопа под земљом
| -{Six Feet Under}-
| млади Сем Новијак
| 1 епизода
|-
| 2006.
|
| -{Surrender, Dorothy}-
| Шон Бест
| ТВ филм
|-
| 2009, 2017.
| Уживо суботом увече
| -{Saturday Night Live}-
| себе / водитељ
| 2 епизоде
|-
| 2014—2020.
| Роботизовано пиле
| -{Robot Chicken}-
| више улога (глас)
| 3 епизоде
|-
| 2015.
|
| -{Wet Hot American Summer: First Day of Camp}-
| Ерик
| 5 епизода
|-
| 2015—2018.
|
| -{SuperMansion}-
| др Девизо / Рободино (глас)
| 3 епизоде
|-
| rowspan="3" | 2017.
|
| -{Angie Tribeca}-
| др Томас Хорбејн
| 3 епизоде
|-
|
| -{Breakthrough}-
| наратор
| 1 епизода
|-
|
| -{Wet Hot American Summer: Ten Years Later}-
| Ерик
| 4 епизоде
|-
| rowspan="2" | 2019.
|
| -{I Am the Night}-
| Џеј Синглтари
| 6 епизода
|-
| Амерички тата
| -{American Dad!}-
| Алистер Ковакс (глас)
| 1 епизода
|-
| 2020.
|
| -{Home Movie: The Princess Bride}-
| Весли
| 1 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1980.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Агностици